Kōtal-e Shibar är ett bergspass i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Bamiyan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Kōtal-e Shibar ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kōtal-e Shibar är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Kōtal-e Shibar. Runt Kōtal-e Shibar är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kōtal-e Shibar består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Bamiyan (provins)